Върбанов може да се отнася за:
 Йордан Върбанов (художник) (р. 1948), български художник
 Йордан Върбанов (футболист) (р. 1980), български футболист